Curtișoara se poate referi la:
 Curtișoara, Gorj
 Curtișoara, Olt